Wania Tartakoff har flere betydinger

 Wania Tartakoff (film fra 1902) - film af Peter Elfelt
 Wania Tartakoff - solodanser